Meiji, 122º imperatore del Giappone;
Periodo Meiji, era durante la quale ha regnato l'imperatore suddetto;
Rinnovamento Meiji, grande cambiamento avvenuto in Giappone nel periodo omonimo;
Santuario Meiji, santuario shintoista a Tokyo.